Кршивицкий — польская фамилия. Известные носители:

 Кршивицкий, Фаддей Дементьевич (1793—1884) — российский генерал-майор.
 Кршивицкий, Константин Фаддеевич 1840—1910) — российский генерал, Виленский, Ковенский и Гродненский генерал-губернатор, командующий войсками Виленского военного округа, член Государственного совета.
 Кршивицкий, Николай Фаддеевич (1838 — не ранее 1909) — генерал-лейтенант, герой русско-турецкой войны 1877—1878 годов.
 Кршивицкий, Павел Фаддеевич (1843—1900) — генерал-майор, помощник начальника артиллерии Приамурского военного округа.
 Кршивицкий, Викентий Фаддеевич (1837—1908) — генерал-майор в отставке.
 Кршивицкий, Александр Фаддеевич — действительный статский советник.